Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 wurde am 24. und 25. August 1950 im Heysel-Stadion der belgischen Hauptstadt Brüssel ausgetragen.

Europameister wurde der Franzose Ignace Heinrich. Den zweiten Platz belegte der Isländer Örn Clausen. Der Schwede Kjell Tånnander gewann die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der französische Europameister Ignace Heinrich verbesserte den bestehenden EM-Rekord um genau 150 P auf 7364 P – nach der aktuellen Wertung von 1985: 6827 P.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt. Gewertet wurde wie bei den letzten Europameisterschaften nach der Punktetabelle von 1934.

Ergebnis 
23./24. August 1950

Vorbemerkung zu den Punktewerten:
Die Angaben zu den auf ein neueres Wertungssystem umgerechneten Punkte weichen in den beiden Hauptquellen voneinander ab. Grund dafür ist vermutlich, dass diese Umrechnung bei todor.com nicht auf die neueste Punktetabelle erfolgte. Deshalb sind hier die Werte der European Athletics-Seite aufgelistet.

Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 erreichten Punktzahlen mitaufgeführt. An den Platzierungen hätte es danach einige Abweichungen gegeben:
 Der sechstplatzierte Wladimir Wolkow wäre Fünfter.
 Der achtplatzierte Miloslav Moravec wäre Sechster.
 Der fünftplatzierte Armin Scheurer wäre Siebter.
 Der siebtplatzierte Edward Adamczyk wäre Achter.
 Auch auf den Rängen dahinter hätten die Athleten auf den Rängen elf und zwölf ihre Plätze tauschen müssen.
Natürlich sind diese Vergleiche nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Weblinks 
 Bruxelles European Championships 1950, European Athletics, european-athletics.com (englisch), abgerufen am 28. Juni 2022
 Decathlon European Championships 1950 Brussels (BEL), todor66.com (englisch), abgerufen am 28. Juni 2022
 Track and Field Statistics, EM 1950, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 28. Juni 2022
 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien, ifosta.de, abgerufen am 28. Juni 2022
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 29. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Europameisterschaften 1950
Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1950